Femmine di lusso (Ladies of Leisure) – film diretto da Frank Capra (1930)
Femmine di lusso – film diretto da Giorgio Bianchi (1960)